Vakıf peut désigner :
 Vakif, mot turc désignant un Waqf ;
 Vakıflı, village arménien dans le sud-est de la Turquie ;
 une fondation (), statut juridique en droit turc.